Casole puede referirse a:
 Casole, curazia situada en el castello municipio de San Marino.
 Casole Bruzio, municipio de la provincia de Cosenza, en Calabria, Italia.
 Casole d'Elsa, localidad de la provincia de Siena, región de Toscana, Italia.